Le marché des produits d'entretien pour véhicules automobiles en France se partage en deux parties : le premier secteur sont les grandes surfaces, éventuellement spécialisées, le second secteur est internet et les e-boutiques.

Le terme « produits d'entretien pour véhicules automobiles » reprend en fait deux catégories de produits, les produits esthétiques pour intérieur et/ou extérieur et les produits d'entretien mécanique.

Produits d'entretien mécanique

Fluides auxiliaires de démarrage 
Ce sont des produits à base d'éther éthylique, ils ont été mis au point vers 1950 pour faciliter le démarrage des moteurs Diesel, mais peuvent également être utilisés sous certaines conditions sur les moteurs à essence, (tondeuses à gazon notamment). Le gaz propulseur est généralement du propane ou du dioxyde de carbone qui ont l'avantage d'avoir une bonne pression résiduelle à basse température. En France, le plus connu est vendu sous la marque Start Pilote. Il ne faut jamais utiliser les bougies de préchauffage lorsqu'on essaie de démarrer un moteur avec un fluide auxiliaire contenant de l'éther éthylique, car le contact de l'éther (dont le point d'auto-inflammation est de  environ) sur les bougies chaudes peut provoquer une explosion et la destruction du filtre à air.

Anti-crevaisons 
Un anti-crevaison en aérosol est une émulsion de latex poussée avec un mélange d'hydrocarbures (butane et propane). Le latex sert à boucher le trou de la crevaison, tandis que le gaz propulseur sert non seulement à répandre le latex à l'intérieur du pneu, mais aussi à regonfler la roue avec suffisamment de pression pour pouvoir rouler.

Anti-givres 
Ils sont formulés à base d'alcool, généralement de l'alcool isopropylique ou alcool éthylique. On n'utilise plus l'alcool méthylique à cause de ses propriétés toxiques pour l'homme. On y ajoute un peu d'éthylène glycol, censé prévenir le regivrage dès que l'on commence à rouler. On peut utiliser le mélange butane/propane comme propulseur, mais il a une pression faible quand il fait froid. C'est pourquoi les produits de qualité sont propulsés au dioxyde de carbone, cela revient un peu plus cher, mais on a une bonne pression à l'intérieur de l'aérosol jusqu'à . Il ne faut pas rechercher une pulvérisation filiforme, mais plutôt une pulvérisation semi ouverte qui couvre bien le pare-brise et évite le gaspillage de produit.

Produits esthétiques 
Ils nettoient, dégraissent ou lustrent.

Précautions 
 Éviter absolument de déposer un produit au silicone, utilisé en bombe aérosol, ou un lustrant à base de cire, sur des éléments tels les freins, les pneus ou une selle de motocyclette. En effet, la pellicule formée diminue l'adhérence de ces pièces. Utiliser un chiffon propre ou un écran de carton pour protéger les pièces sensibles.
 Ne pas utiliser de solvants (alcools…) ou de produit pulvérisé sur les vitres (en entretien ménager) pour les surfaces en plastique, en particulier sur les plastiques optiques (optique de phare, bulle de moto, écran de casque de moto), car ce matériau est moins résistant face aux agents chimiques que le verre.

Shampooings automobile 
Dédiés au lavage de la carrosserie. On trouve deux types de shampooings : dégraissants .

Produits pour tableaux de bord et plastiques 
Il en existe deux grandes catégories selon qu'ils contiennent ou non des silicones. Ce sont généralement des produits à base de solvants propulsés au butane/propane. Les produits siliconés font briller les surfaces traitées, tandis que les autres donnent un aspect mat ou satiné. À signaler également les produits pour pare-chocs en plastique non peints qui contiennent souvent de l'huile de lin.

Nettoyants pour vitres utilisés aussi en entretien ménager 
Ils contiennent peu de butane/propane comme propulseur, moins de 10 %. Le produit actif contient une quantité d'eau élevée, très peu de tensioactif (< 0,5 %) et un éther de glycol. On utilise 5 à 7 % de butylène glycol, qui nettoie bien et ne laisse pas de traces, mais, bien qu'il soit le moins toxique, c'est un éther de glycol de la , et il est contesté. C'est pourquoi on a tendance à le remplacer par un éther de propylène glycol de la  (méthoxypropanol le plus souvent).

Polish 

Ils sont assez peu utilisés en aérosol car on leur préfère généralement les produits en bidons.

Efface-rayures teintés 
Ils sont conditionnés en tube de deux cents grammes. Ils éliminent ou atténuent les micro-rayures sur tous types de peintures, vernies ou non. L'ajout de pigments de couleur est nécessaire pour les rayures les plus profondes. Ils durcissent par polymérisation (« séchage »).

Articles connexes 
 Liquide vaisselle ou savon doux, pour le nettoyage
 Peau de chamois, pour le lustrage

Liste en rapport avec l'automobile
Liste en rapport avec la moto
Produit chimique